Moviment Comunista de les Illes o Moviment Comunista de les Illes Balears, partit polític històric de les illes Balears
 Missioneres Croades de l'Església (del seu nom en castellà Misioneras Cruzadas de la Iglesia), congregació religiosa fundada a Bolívia
 Medical Council of India, ens responsable de la qualitat i titulació en medicina a l'Índia
 Management Center Innsbruck, centre d'ensenyament superior d'Àustria
 Museu da Computação e Informática, museu d'història de la informàtica establert a Sorocaba (Brasil)
 MCI, Inc., empresa nord-americana de telecomunicacions, integrada a Verizon Communications
 MCI Center o Verizon Center, pavelló esportiu de Washington DC (Estats Units) 
 Music Center Incorporated, empresa estatunidenca de fabricació d'equipaments professionals d'àudio
 Motor de combustió interna, motor que obté energia mecànica del combustible que crema dins una cambra de combustió
 Massa cel·lular interna, massa de cèl·lules dins de l'embrió que donarà lloc a les estructures del fetus, vegeu embrioblast
 Deteriorament cognitiu lleu (del seu nom en anglès Mild Cognitive Impairment), pèrdua de memòria a conseqüència de l'envelliment
 MCI, codi IATA de l'Aeroport Internacional de Kansas City, als Estats Units
 MCi i mCi, abreviatures de megacurie i mil·licurie, respectivament, variants del curie, unitat de radioactivitat vegeu curie (unitat)